Borneofluitlijster
 Ceylonfluitlijster
 Chinese fluitlijster
 Glanzende fluitlijster
 Javaanse fluitlijster
 Malabarfluitlijster
 Maleise fluitlijster
 Sumatraanse fluitlijster
 Taiwanfluitlijster